Oudere huis Bourgondië
 Huis Valois-Bourgondië